Kategoria e Parë (alb. Kategoria pierwsza) – drugi poziom rozgrywek ligowych w piłkę nożną w Albanii, po raz pierwszy zorganizowany w 1930 (do 1998 nosiła nazwę Kategoria e Dytë, tak jak trzeci obecnie poziom rozgrywek). W rozgrywkach bierze udział 20 klubów (do sezonu 2013/2014 – 16 klubów) podzielonych na 2 grupy, każda po 10 zespołów. Pierwsze 5 drużyn z każdej z grup przechodzi do 2 grup walczących o awans, a drugie 5 z obu grup przechodzi do grup walczących o utrzymanie. Zwycięzcy grup walczących awans awansują do Kategoria Superiore, a ostatni z grup walczących o utrzymanie spadają do Kategoria e Dyte (Kategoria Druga).

Skład ligi w sezonie 2018/2019

Grupa A

Grupa B

Lista sezonów

Linki zewnętrzne 
 Portal albańskiej piłki nożnej
 
 

Albania
!
2